

Musica 
 Weapon – singolo del gruppo musicale statunitense Against the Current
 Weapon of Choice – canzone di Fatboy Slim uscita nel 2001 come singolo

Altro 
 Classe Weapon – classe di cacciatorpediniere antiaerei della Royal Navy britannica impostata alla fine del 1944
 Naked Weapon – film del 2002 diretto da Tony Ching
 Perfect Weapon – videogioco d'azione sviluppato da Gray Matter Inc. e pubblicato da ASC Games
 Personal Defense Weapon – arma da fuoco automatica usata per la difesa personale a corto raggio

Pagine correlate 
 Lethal Weapon
 Secret Weapon
 The Weapon
 Weapon X (disambigua)